Solzbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Solzbach, alter Ortsname der heutigen Elsässer Gemeinden Obersoultzbach und Niedersoultzbach im Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Solzbach, alter Ortsname von Sulzbach am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern

Gewässer:
 Solzbach (Brend), rechter Zufluss der Brend in Bad Neustadt an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Solzbach (Katza), rechter Zufluss der Katza bei Unterkatz, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Solzbach (Milz), linker Zufluss der Milz nach Roth, Stadt Römhild, Landkreis Hildburgshausen, Thüringen

Siehe auch:
 Solz
 Sulzbach